Richard Squires est un nom pouvant désigner:

 (1880-1940), premier ministre du Dominion de Terre-Neuve
 (1931-2003), joueur américain de tennis de plateforme

Voir aussi
Parc provincial Sir Richard Squires Memorial, parc provincial de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada

Squires, Richard